Thüring ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Lachenmeier-Thüring (* 1959), Schweizer Nationalrätin (Grüne)
 Bruno Thüring (1905–1989), deutscher Physiker und Astronom
 Heinrich Thüring († 1889), preußischer Beamter, Kreissekretär und Landrat
 Joël Thüring (* 1983), Schweizer Politiker (SVP)
 Kathrin Thüring (* 1981), deutsche Hörfunkmoderatorin

Siehe auch:
 Düring (Begriffsklärung)
 Thürig